Танченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Танченко, Иван Михайлович (1912—1976) — советский деятель, 2-й секретарь Киевского обкома КПУ, депутат Верховного Совета УССР 5-го созыва.
 Танченко, Степан Дмитриевич (1911 — ?) — советский деятель, председатель колхоза имени Ленина Николаевской области, Герой Социалистического Труда.